Knöl kan syfta på:

 Rotknöl – en underjordisk del av en rot som innehåller stärkelse
 Knöl – en vävnadsbildning i kroppen utan någon fysiologisk funktion, se tumör